Джоанна — имя. Известные носительницы:

 Джоанна Бофорт — королева Шотландии, жена короля Якова I.
 Джоанна Плантагенет, 4-я графиня Кент — 4-я графиня Кента, 4-я баронесса Вудсток и 5-я баронесса Уэйк из Лидделла, принцесса Уэльская с 1361.
 Джоанна — вымышленный персонаж, фигурирующий во многих адаптациях истории о Суини Тодде.